448 км, 448-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

448 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 203918
 448 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815874
 448 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Тамбовская область). Код 632030

448 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Волынская область). Код 354018